Huangjing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangjing (socken i Kina, Chongqing), 
 Huangjing (socken i Kina, Hunan), 
 Huangjing (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar